ENSG est un sigle de 4 lettres pouvant désigner :
 L'école nationale des sciences géographiques de Champs-sur-Marne, en France.
 L'école nationale supérieure de géologie de Nancy, en France.

Ne pas confondre avec